Рождественский, Виктор:

 Рождественский, Виктор Андреевич (род. 1927) — советский и российский актёр театра и кино.
 Рождественский, Виктор Петрович (1826—1892) — русский деятель духовного просвещения, педагог; духовный писатель, протоиерей.